Борис Махотин:
 Махотин, Борис Александрович (1920—2011) — российский географ, смоленский краевед и педагог; отличник народного просвещения.
 Махотин, Борис Владимирович (1921—1976) — гвардии старшина, Герой Советского Союза.